Altenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Altenkamp (* 1964), deutsche Politikerin (SPD)
 Norbert Altenkamp (* 1972), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Gut Altenkamp, Landkreis Emsland
Altkamp